Тарсиа, Тарсия () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Тарсиа, Антонио (1662—1739) — итальянский скульптор из Венеции, представитель позднего барокко и раннего неоклассицизм; отец Джованни Баттиста Тарсиа
 Тарсиа, Бартоломео (1690—1765) — итальянский живописец и рисовальщик позднего барокко
 Тарсиа, Джованни Баттиста (ум. 1765) — живописец сын Антонио Тарсиа